Riofrio, Riofrío  eller Ríofrío  kan syfta:

Colombia 

 Riofrío (kommun i Colombia), Valle del Cauca, 
 Riofrío, Colombia, Valle del Cauca,

Spanien 

 Ríofrío de Aliste, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Ríofrío, Spanien, ort och kommun,  Kastilien och Leon, Provincia de Ávila,